Тальковский — фамилия.

 
 Тальковский, Альфред Михайлович (28.12.1935—08.05.2018) — автор музыки (композитор), актёр театра, кино и эстрады; исполнитель, бард. Солист «Ленконцерта».  Заслуженный артист РФ (2006).
 Тальковский, Иосиф Степанович — Георгиевский кавалер; майор; № 3854; 12 декабря 1824.

См. также 
 Тальков